Влади́мир Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Владимир Александрович (1913—1976) — советский связист, Герой Советского Союза.
 Петров, Владимир Александрович (род. 1947) — советский футболист.